Барбович — фамилия:
 Барбович, Александр Павлович (1887—1940) — русский военный лётчик, подполковник, участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского оружия.
 Барбович, Иван Гаврилович (1874—1947) — Георгиевский кавалер; подполковник; 30 декабря 1915.
 Барбович, Николай Павлович — Георгиевский кавалер; полковник; 5 ноября 1919.